Anglické slovo offset může mít vícero významů:

 karbonový offset, také uhlíková kompenzace či náhrada – snížení emisí oxidu uhličitého nebo skleníkových plynů provedené za účelem vyrovnání emisí vyprodukovaných jinde.
 offset adresy – vedle base adresy další část adresy v počítači postaveném na segmentovaném modelu paměti.